Der Qatar National Bank Tower ist ein im Baustopp befindlicher Wolkenkratzer in Doha, der Hauptstadt des Katar.

Die Bauarbeiten am Gebäude begannen Ende des Jahres 2009, wurde jedoch 2010 eingestellt. Die Fertigstellung war bisher für 2014 geplant. Der Qatar National Bank Tower wird das neue Hauptquartier der Qatar National Bank werden. Nach seiner Vollendung wird der Turm eine Höhe von 510 Metern erreichen (bei 101 Stockwerken). Damit wird er den ebenfalls in Doha im Baustopp befindlichen Al Quds Endowment Tower um 15 Meter übertreffen und voraussichtlich das höchste Gebäude der Stadt und des Landes werden, sollten die 2009 eingestellten Arbeiten am Doha Convention Center Tower nicht fortgeführt werden. Ebenfalls wird der Turm zu den höchsten Gebäuden der Welt gehören und sogar höher als der Taipei 101 (508 Meter) sein. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass der Qatar National Bank Tower der zweithöchste für Bürozwecke genutzte Wolkenkratzer der Welt sein wird, nach dem One World Trade Center in New York (541 Meter). Das Büro KEO International Consultants entwarf den Wolkenkratzer.

Siehe auch 
 Liste der höchsten Gebäude in Asien
 Liste der höchsten Bürogebäude der Welt
 Liste der höchsten Gebäude im Nahen Osten

Weblinks 
 Qatar National Bank Tower, CTBUH
 

Bauwerk in Doha
Hochhaus in Katar
Bürogebäude
Hochhaus in Asien